I Campionati del mondo di triathlon del 2000 (XII edizione) si sono tenuti a Perth, Australia in data 30 aprile 2000.

Tra gli uomini ha vinto il francese Olivier Marceau, mentre la gara femminile è andata all'australiana Nicole Hackett.

La gara junior ha visto trionfare il francese Frédéric Belaubre e per la seconda volta consecutiva la britannica Annaliese Heard.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2000
Triathlon ai Giochi olimpici
Sydney 2000
Gara maschile
Gara femminile

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Perth
Triathlon nel 2000